Eleftherios (griech. Ελευθέριος) ist ein griechischer Vorname. Er bedeutet „der Freie“. Er hat am 15. Dezember seinen Namenstag. 

Im Griechischen gibt es noch die Varianten Leftheris (Λευθέρης), Lefteris (Λευτέρης), Lefteris (Λεφτέρης), die weibliche Form ist Eleftheria (Ελευθερία). 
Die im deutschen Sprachgebrauch am häufigsten benutzte Abkürzung ist Lefti (Λεφτη).

Namensträger 
 Eleftherios Fafalis (* 1976), griechischer Skilangläufer und Biathlet
 Eleftherios Iordanopoulos, eigentlicher Name von Lakis Iordanopoulos (* 1953), griechischer Musiker
 Eleftherios Neofitidis, griechischer Fußballspieler
 Eleftherios Petrounias (* 1990), griechischer Kunstturner
 Eleftherios Venizelos (1864–1936), ehemaliger Premierminister Griechenlands

Siehe auch 

 Agios Eleftherios

Männlicher Vorname
Griechischer Personenname